Fontaneda es un topónimo y nombre antroponímico que puede encontrarse en los siguientes artículos:

Personas 
Hernando de Escalante Fontaneda: marinero español del siglo XVI que tras un naufragio vivió 17 años con los nativos en Florida.
Rafael Fontaneda: empresario español, dueño de Galletas Fontaneda.
Eugenio Fontaneda: empresario español, dueño de del Castillo de Ampudia, e hijo del anterior.

Lugares
Fontaneda (Andorra): localidad de Andorra, en la parroquia de San Julián de Loria.
Ontaneda: localidad cántabra conocida en el siglo XVI como Fontaneda.

Otros
Galletas Fontaneda: empresa alimentaria fundada en 1881 en la villa palentina de Aguilar de Campoo (España).